De Franse Tijd in België
De Franse Tijd in Nederland
De Eerste Franse Republiek (1795-1804)
Het Eerste Franse Keizerrijk (1804-1815)